Il tabellone singolare del Parioli Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Fernando Luna. In finale ha sconfitto Magnus Larsson con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

  Thierry Tulasne (secondo turno)
  Michael Tauson (primo turno)
  Francesco Cancellotti (primo turno)
  Guillaume Raoux (primo turno)

  Tarik Benhabiles (secondo turno)
  Christian Miniussi (semifinali)
  Diego Nargiso (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Parioli Challenger 1990